Чемпіонат Мальти з футболу 2016—2017 () — 102-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Чемпіоном став Гіберніанс.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

  
 
 
 
 

Примітки: 
1. З клубу Моста було знято 5 очок. 
2. Клуб Флоріана візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як фіналіст Кубку Мальти 2016—2017.
3. Клуб Біркіркара не отримала ліцензію УЄФА на наступний сезон.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 

1 — 22 тури

23 — 33 тури

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2017

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2016—2017
Мальта
Мальта